Вахрамеев, Всеволод:
 Вахрамеев, Всеволод Андреевич (1912—1986) — геолог, палеоботаник.
 Вахрамеев, Всеволод Николаевич (1923—1971) — советский художник, книжный график.